Закария:
 Закария — исламский пророк посланный к народу Израиля, соответствует библейскому священнику Захарии.
 Закария аль-Казвини (ок. 1203—1283) — арабский учёный и литератор.
 Закария, Фарид (род. 1964) — американский политический аналитик, редактор еженедельника Newsweek International.
 Закария Мохи эд-Дин (1918—2012) — государственный и политический деятель Египта.

См. также 
 Абу Закария